

Geografia
 Wenham – comune degli Stati Uniti d'America facente parte della contea di Essex

Persone
 David Wenham – attore australiano
 Francis Herbert Wenham – ingegnere, inventore e pioniere dell'aviazione inglese
 Gordon Wenham – biblista e docente britannico
 John Wenham – biblista e presbitero britannico
 Michael Wenham Fibbens – ex nuotatore britannico